Сирия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне (Великобритания) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Единственным представителем страны стал прыгун в воду Зухейр Шурбаджи, который по итогам прыжков с вышки смог войти в число 10-ти сильнейших. В следующий раз на летних Олимпийских играх Сирия выступила лишь в 1968 году на Играх в Мехико.

Результаты

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1948 года
1948 год в Сирии